Az 1939-es Imperial Plate Trophy verseny eredménye: Crystal Palace , 1939. augusztus 26.

Végeredmény

Imperial